Slovo ekloga pochází z řeckého eklogé (ἐκλογή), což původně znamená výbor či výběr (v tomto smyslu většinou ze starších děl) a má několik významů.
 ekloga (literatura) – Kratší báseň s tematikou idylického života venkovských pastýřů po vzoru Vergiliových Zpěvů pastýřských. Toto označení žánru je v moderní literatuře většinou užíváno ironicky.
 ekloga (hudba) – Kratší hudební skladba pastorálního charakteru, většinou klavírní.
 Ekloga (zákoník) – Byzantský zákoník z let 739–741, shrnující a v mnohém také upravující (oficiálně v zájmu větší rovnosti osob před zákonem) Justiniánův Corpus iuris civilis. Byl vzorem pro staroslověnský spis Zakon sudnyj ljuděm.

Externí odkazy